Freyung (Beieren) een plaats in Duitsland
 Freyung (Wenen), een plein in Wenen